Pierantonio – nome proprio di persona italiano maschile
Pierantonio – frazione di Umbertide in provincia di Perugia